Ziel est un mot allemand désignant :
 une notion de frontière, de limite  ;
 une chose vers laquelle on tend, un objectif ou dessein ;
 

Au sens figuré : l'idée d'un objet vers lequel on dirige ses souhaits (appropriation), que l'on cherche à atteindre.

Utilisé par Carl von Clausewitz dans son traité De la guerre, le Ziel est le but de la campagne militaire ; il peut et doit donc se transformer en moyen au service de la fin politique (Zweck), seul but irréductible en moyen.

Type de guerres